Эммаус — многозначное понятие.

Населённые пункты 
 Эммаус — селение в Израиле, упомянутое в Евангелии от Луки.
 Эммaуc — посёлок Калининского района Тверской области.
 Эммаус — до 1941 г. название села Раздзог в Северной Осетии.

Разное 
 «Эммаус» — музыкальный фестиваль около посёлка в Тверской области.
 Эммаус — народные праздники в Светлый понедельник в Польше, Словакии и Чехии.

См. также 
 Эммаусс
 Эммаусский монастырь — монастырь в Праге